Mejsel kan syfta på:

Huggmejsel – ett handverktyg som används vid grov- och finbearbetning av metall och sten
Skruvmejsel – ett verktyg för dragning av skruv